Bannert ist der Familienname von

 Frank Bannert (1956–2019), deutscher Kommunalpolitiker, Landrat des Saalekreises in Sachsen-Anhalt
 Herbert Bannert (* 1950), österreichischer Altphilologe
 Norbert Bannert (* 1934), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Walter Bannert (1942–2020), österreichischer Film- und Fernsehregisseur und Drehbuchautor